«Дела с идиотами» () — американская комедия 2013 года режиссёра Джеффа Гарлина, снятая в духе независимого американского кино. Премьера в США состоялась 12 июля 2013 года.

Сюжет 
Известный комик Макс Моррис (Джефф Гарлин), в поисках вдохновения для нового фильма, приходит на игры бейсбольной команды сына.

В ролях 
 Джефф Гарлин — Макс Моррис
 Макс Райт — Джек Моррис
 Минди Риклс — Шелли
 Дейв Шеридан — Форрест
 Брэд Моррис — судья № 1
 Хоуп Дворачик — Анжела
 Керри Кенни-Сильвер — Кейтлин
 Стив Эйджи — Эзекия
 Фред Уиллард — Марти
 Алекс Пучинелли — Эмброус
 Боб Оденкёрк — тренер Джимбо
 Джей Би Смув — тренер Тэд
 Джейми Герц — Рози
 Пэт Финн — тренер конкурентов
 Джина Гершон — Софи
 Тимоти Олифант — отец Макса
 Ричард Кайнд — Гарольд
 Ниа Вардалос — Ава Моррис
 Иэн Гомес — комиссар Гордон
 Али Вонг — Кэти
 Джои Нуньез — клиент
 Кристофер Уильямс — бенгалец Боб
 Динна Брукс — Джеки Шоколатье
 Лунелл Кэмпбелл — Большая Сара
 Хироми Осима — Андреа

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2013 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2013 года